Le nom Gabu (ou Gabù) désigne :

 Une région de Guinée-Bissau, voir Gabu (région).
 Une ville de Guinée-Bissau, voir Gabu (ville).

voir aussi: Gabou, un royaume qui exista dans cette région du  au .

Homonymie de toponyme